

Patronymes 

 Ans Timmermans (1919-1958), nageuse néerlandaise ;
 Félix Timmermans (1886-1947) peintre et auteur flamand ;
 Franck Timmermans (né en 1950), homme politique français ;
 Frans Timmermans (né en 1961), homme politique néerlandais ;
 Gommaar Timmermans (né en 1930), dessinateur de bandes dessinées. Fils de Félix ;
 Jacques Timmermans (1945-2021), homme politique belge flamand ;
 Justin Timmermans (né en 1996), coureur cycliste néerlandais ;
 Paul Timmermans (né en 1952), homme politique belge ;
 Theo Timmermans (né en 1926), footballeur néerlandais ;
 Tonet Timmermans, illustratrice, née vers 1926. Fille de Félix.

Héraldique

Industrie
Timmermans (brasserie)

Notes et références

Voir aussi 
 Timmerman